Aquarela Brasileira é o álbum de Emílio Santiago estreado e lançado pela gravadora Som Livre, em 1988.

Faixas 

Álbuns de 1988
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns de Emílio Santiago
Álbuns em língua portuguesa